Никола́й Ива́нович Тара́сов: Тарасов, Николай Иванович (1902—1975) — советский артист балета, педагог.
 Тарасов, Николай Иванович (1905—1965) — советский гидробиолог, ихтиолог.
 Тарасов, Николай Иванович (1933—2020) — советский и российский уролог, доктор медицинских наук, профессор